Formula 1 – categoria di vetture monoposto
 Formula 1 – categoria della motonautica
 Formula 1 – gioco di carta e matita
 Formula 1 – videogioco della Sony
 Formula Uno – programma radiofonico di Radio Rai del 1971 condotto da Paolo Villaggio